Hay Day — условно-бесплатная игра для мобильных устройств, которая была разработана компанией Supercell. Игра появилась 21 июня 2012 года на iOS и 20 ноября 2013 года на Android.

В 2013 году было известно, что компания Supercell зарабатывает на играх Hay Day и Clash of Clans более 30 миллионов долларов в месяц.

9 марта 2022 компания Supercell удалила Hay Day из Google Play и App Store для пользователей России и Белоруссии из-за Вторжения России на Украину (2022). Игра стала также недоступна для тех пользователей из России и Белоруссии, которые установили игру ранее.

Геймплей 
В самом начале игры игрок получает ферму и начинает ею управлять. Территория для построений в начале небольшая. Главная задача — выращивание растений и сельскохозяйственных культур. С помощью полученных ресурсов можно создавать продукты, покупать и кормить животных, выполнять задания и продавать продукты в киоске. С 17-го уровня доступна постройка порта, с помощью которого появится возможность переправлять товары не только по суше, но и по морю.

Валюта в игре 
В игре Hay Day существует 5 видов валют: золотые монеты, алмазы, ваучеры, подарочные карты, и карточки Farm Pass

Шахта 
Шахта открывается с 24-го уровня. В шахте с помощью динамита, бочек тротила, лопат и кирок можно добывать руды полезных ископаемых (золото, серебро, платина, уголь и железо) и алмазы. Руду можно переплавить на слитки, которые можно отправить грузовиком, сделать украшения в ювелирной лавке, продать в киоске или использовать для улучшения личного поезда в городе.

Территория 
После достижения 22 уровня игрок может открывать новую территорию.

Долина 
После обновления 24 июня добавили долину. Игрок должен ездить и выполнять задания. Для того чтобы ездить по долине, нужно топливо. Его можно получить в ежедневном колесе или выполняя особые задания.

Рыбалка (рыболовная зона) 
Рыбалка доступна с 27-го уровня. Эта локация представляет собой озеро, где можно изготавливать приманки для ловли рыбы на блесну и сети для ловли рыбы, раков и уток. В игре много различных видов рыбы. Каждая рыба имеет четыре весовые категории: бронзовая, серебряная, золотая и бриллиантовая. Некоторые виды можно поймать только во время особого события.

Город 
Город открывается с 34-го уровня. В отличие от фермы, город имеет уровень репутации в виде сердечек, которые даются жителями за выполнение их заказов в городе. В городе есть главное здание — Ратуша, станция остановки поезда и личный поезд. Для города доступны здания различного предназначения (Закусочная, Кинотеатр, Гостиница и др.) Количество посетителей в городе зависит от уровня Ратуши.

Рядом с городом находится Зоопарк, доступ к которому открывается после расчистки территории.

Соседства 
Игроки могут объединяться в соседства с 10 уровня, благодаря чему могут обмениваться нужными продуктами (через Запросы соседства), помогать друг другу в отправке продуктов, а также участвовать в еженедельных скачках — соревновании соседств, в котором нужно выполнять различные задания за определенное время; очки участников при подведении итогов суммируются.

Критика 
Gamezebo поставил игре оценку 4/5, отметив сходство с Farmville и похвалив графику. Pocket Gamer поставил игре «бронзовый рейтинг».

Примечания 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2012 года
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры, разработанные в Финляндии
Компьютерные игры, разработанные Supercell
Компьютерные игры, изданные Supercell